Liamine Zéroual (né en 1941), militaire et homme d'État algérien
Abdellatif Zeroual (né en 1951), philosophe et homme politique marocain
Imane Zeroual (née en 1990), joueuse de beach-volley marocaine
Soria Zeroual (née n 1970), actrice franco-algérienne
Larbi Zéroual (né en 1971), athlète français